Henry Norris (1482-1536) (c. 1482–1536), Groom of the Stool de Henri VIII, amant présumé d'Anne Boleyn ;
Henry Norris (1er baron Norreys) (1525–1601), courtisan d'Élizabeth ;
Henry Norreys (militaire) (1554–1599), soldat anglais et le fils de Henry Norris,  baron Norreys ;
Henry Handley Norris (1771–1850), clergyman anglais ;
Henry Norris (homme d'affaires) (1865–1934), homme d'affaires, président de club de football et politicien ;
Henry Norris (ingénieur) (1816–1878), ingénieur civil britannique.

Voir aussi
Henry Norris Russell (1877–1957), astronome américain
Norreys